Oak Hill (Alabama)
Oak Hill (Flórida)
Oak Hill (Kansas)
Oak Hill (Ohio)
Oak Hill (Tennessee)
Oak Hill (Virgínia Ocidental)
Oak Hills (Oregon)
Oak Hills (Pensilvânia)
Oak Hills Place

Desambiguações de topônimos